O Kaxarari ou Caxarari é uma língua pano falada pelos Caxararis do Brasil (Rondônia).

Vocabulário 
Vocabulário Kaxarari (Sousa 2004):

Ver também 
 Línguas de Rondônia

Bibliografia 
BÉKŠTA, Pe. Casimiro. Kašarari: subsídios para alfabetização na língua tribal. Situação dos falantes Kašarari. Pesquisa fonética-fonológica. Sugestão: cartilha e leituras. Vila Abunã, T. F. de Rondônia: Prelazia do Porto Velho, 1977.
LANES, Elder José. Aspectos da mudança lingüística em um conjunto de línguas Amazônicas: as línguas Pano. 2005. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
PICKERING, Wilbur. Vocabulário. 1962. (versão eletrônica)
SOUSA, Gladys Cavalcante. Aspectos da fonologia da lingual Kaxarari. 2004. Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2004.
COUTO, Alexandre. Ortografia Kaxarari: uma proposta. Porto Velho, 2005. (versão eletrônica)
VALENZUELA, P. M.; OLIVEIRA, S. C. S. Dados de pesquisa de campo. 2012. mimeo.

Ligações externas 
 Vocabulário caxarari - PICKERING, Wilbur (ILV)

Línguas panos
Línguas indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)